Łaziska heißen folgende Orte in Polen:
 Łaziska (Bolesławiec), Dorf im Powiat Bolesławiec der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Bolesławiec (Landgemeinde)
 Łaziska (Powiat Opolski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Opolski der Woiwodschaft Lublin, siehe Gmina Łaziska
 Łaziska (Skierbieszów), Dorf im Powiat Zamojski der Woiwodschaft Lublin, siehe Gmina Skierbieszów
 Łaziska (Dłutów), Dorf im Powiat Pabianicki der Woiwodschaft Łódź, siehe Dłutów
 Łaziska (Orońsko), Dorf im Powiat Szydłowiecki der Woiwodschaft Masowien, siehe Orońsko
 Lasisk, Dorf im Powiat Strzelecki der Woiwodschaft Oppeln

Siehe auch:
 Łaziska Górne, Stadt im Powiat Mikołowski der Woiwodschaft Schlesien